4×4 peut désigner :
 4×4, aussi appelé transmission intégrale, un type de transmission à quatre roues motrices ;
 4×4, aussi appelé véhicule tout-terrain, un type de véhicule, destiné au tout-terrain, équipé d'une transmission intégrale ;
 4×4, le nom du jeu Quarto avant sa première édition commerciale.